Сен-Мари́-ле-Плен (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Массьяк. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15203.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 70 км южнее Клермон-Феррана, в 65 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 156 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 83 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 64 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 77,1 %, в 1999 году было 63,6 %). Из 64 активных работали 61 человек (39 мужчин и 22 женщины), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 19 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь